Георгий Алексеевич Борисов () — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). После войны работал на Челябинском тракторном заводе и в строительном тресте № 42.

Биография 
Георгий Борисов родился  года в крестьянской семье в деревне Орловка Косулинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии. Решением Курганского облисполкома № 79 от 24 февраля 1964 года д. Орловка Косулинского сельсовета Куртамышского сельского района Курганской области исключена как сселившаяся, ныне её территория находится в  Курганской области.

Окончил Кузьминовскую начальную школу, работал в отцовском хозяйстве. Во время коллективизации уехал в город Нижний Тагил Свердловской области, где работал плотником на Уральском вагоностроительном заводе. Служил в армии в 1931-33 гг. Переехал в Челябинск, работал на стройке завода имени Орджоникидзе, работал в столярном цехе.

На фронт ушёл добровольцем, хотя была бронь. 2 ноября 1942 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Ленинским РВК г. Челябинска. Окончил полковую школу сержантского состава и Воронежский центр подготовки войсковых разведчиков. В мае 1943 года был направлен на фронт. Первоначально командовал отделением. Участвовал в боях на Центральном, 1-м Белорусском, 1-м Украинском фронтах.

В июле 1943 года красноармеец взвода пешей разведки 479-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии Г. Борисов награждён медалью «За отвагу», был ранен 11 июля 1943 года.

К февралю 1945 года старший сержант Г. Борисов был помощником командира взвода 130-й отдельной разведывательной роты 149-й стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

10 февраля 1945 года, возглавив группу из 3 бойцов, проделал проход в минном поле врага, проник в его тыл к востоку от городе Глогау (ныне — Глогув, Польша), разведал оборону и взял в плен унтер-офицера. В тот же день он провёл в тыл подразделений противника батальон, который нанёс удар по ним, что способствовало выполнению боевой задачи полком. Конец войны встретил в Берлине. За годы войны привёл 23 «языка».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками» старший сержант Георгий Борисов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8144.

В декабре 1945 года был демобилизован. Вернулся в Челябинск, работал на Челябинском тракторном заводе, а затем в строительном тресте № 42. С 1949 года член ВКП(б), c 1952 года — КПСС. В 1968 году вышел на пенсию.

Георгий Алексеевич Борисов умер 19 января 1996 года, похоронен на  города Челябинска Челябинской области.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза,  27 июня 1945 года
 Орден Ленина 
 Медаль «Золотая Звезда» № 8144
 Орден Отечественной войны I степени, 6 апреля 1985 года
 Орден Славы II степени, 20 октября 1944 года
 Орден Славы III степени, 12 апреля 1944 года
 Медали, в т.ч.
 Медаль «За отвагу», 10 июля 1943 года
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Почетный гражданин г. Дмитровска (Орловская область)

Память 
 Мемориальная доска на доме, где с 16.02.1966 по 28.09.1976 проживал Герой, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 34.
 7 мая 2015 года на Куртамышском аэродроме был открыт Мемориал Героям Советского Союза — уроженцам Куртамышского района (Т.А. Бояринцев, И.Н. Лоскутников, И.Н. Васильев, Г.А. Борисов, Г.Н. Зубов, А.Г. Матвиенко).

Примечания

Литература 

 
 Золотое созвездие Зауралья. Кн. 1. Курган. Парус-М. 2000.
 Золотые Звёзды курганцев. Челябинск, 1975.
 Кислицын А. С. Овеянные славой. Челябинск, 1965.
 Победа века: Челябинская область в Великой Отечеств. войне. Челябинск, 2000.
 Ушаков А. П. Во имя Родины. Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985.

Персоналии:Нижний Тагил
Участники Курской битвы
Члены КПСС
Разведчики Великой Отечественной войны
Пехотинцы Великой Отечественной войны